Sergio Sarmiento puede significar:

 Sergio Sarmiento (periodista), periodista y escritor mexicano, presentador de noticias y entrevistador de televisión.
 Sergio Sarmiento Monje, ingeniero y escritor chileno, director de la Revista Literaria Esperpentia.
 Sergio Sarmiento (triatleta), triatleta mexicano.